European League 1997 (Dr Martens European League) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades under våren 1997 på olika platser i England. Deltagande spelare var Stephen Hendry, John Parrott, Jimmy White, Ken Doherty, Peter Ebdon, Ronnie O'Sullivan och Steve Davis.

Matcherna spelades i bäst-av-8 frames och kunde alltså sluta oavgjort. Alla frames spelades klart även om matchen var avgjord. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng. De fyra främsta i tabellen gick till slutspel, där semifinalerna avgjordes i bäst-av-11 frames och finalen i bäst-av-19 frames.

Slutspel
Slutspelet avgjordes 17-18 maj 1997 i Irthlington, Northamptonshire, England.

Källor
Chris Turner's Snooker Archive
Hot Hendry breaks jinx to dump Ken
Eager Ebdon back in the frame game
1997, European League, Match 12, Stephen Hendry Vs Steve Davis, frames 2 & 8 - YouTube
Ronnie O'Sullivan v Steve Davis

1997 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
European League 1997